Дегтяри — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Дегтяри —  деревня в Можайском районе Московской области.
 Дегтяри —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Дегтяри — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
Русское название Дегтяри соответствует украинским Дігтярі, Дегтярі и Дехтярі́.
 Дегтяри — село в Лебединском районе Сумской области.
 Дегтяри — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Дегтяри — посёлок городского типа в Сребнянском районе Черниговской области.

Другое 
 Дегтяри — местность в Киеве.

См. также